Pays (französisch für Land) steht für
 Vin de Pays, französischer Landwein 
 Amanda Pays (* 1959), englische Schauspielerin
 Petit Pays (* 1966, Adolphe Claude Moundi), kamerunischer Sänger
 Le Pays, Name von verschiedenen französischsprachigen Zeitungen 
 in Frankreich: freiwillige Planungsregion gemäß dem LOADDT-Gesetz vom 25. Juni 1999 (loi Voynet)

Siehe auch:
 Pagus, lateinische Verwaltungsbezeichnung, Ursprung des Wortes Pays.